Foreverly — совместный студийный альбом американской джаз-поп певицы Норы Джонс и рок-гитариста Билли Джо Армстронга (Green Day), вышедший в 2013 году. Foreverly имел успех у критиков и публики, вошёл в число лучших в хит-парадах многих стран мира, достиг № 4 в рок-чарте США.

История 
Foreverly представляет собой коллекцию традиционных песен и реинтерпретацию альбома 1958 года Songs Our Daddy Taught Us группы The Everly Brothers.
Foreverly дебютировал на позиции № 40 американского хит-парада Billboard 200 с тиражом 18,120 копий в первую неделю. После смерти Фила Эверли 3 января 2014 года, альбом резко поднялся на позицию № 19 в Billboard 200 в январе 2014.

Участники записи 
Музыканты
 Billie Joe Armstrong — вокал, электрогитара, акустическая гитара, орган
 Norah Jones — вокал, электрогитара, акустическая гитара, 6-струнное банджо, фортепиано, орган
 Tim Luntzel — бас-гитара
 Dan Rieser — ударные, перкуссия
 Charlie Burnham — скрипка, мандолина, гармоника
 Jonny Lam — гитара
Технический персонал
 Chris Dugan — звукоинженер и микширование
 Kabir Hermon — ассистент звукоинженера
 Greg Calbi — мастеринг

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 Billie Joe Armstrong & Norah Jones — Foreverly Album  (Audio)
 discogs.com 

Альбомы Норы Джонс
Альбомы США
Альбомы Reprise Records
Альбомы на английском языке